Нойербург () — многозначный немецкий термин.

Топоним 
 Нойербург — город в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Нойербург — средневековый замок в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Персоналии 
 Ханс Нойербург ― немецкий футболист, вратарь.